Джова́нни Ко́нти () — имя нескольких итальянских церковных деятелей:
 Конти, Джованни (? — 1061/62) — кардинал, епископ Порто
 Конти, Джованни (? — 1181) — кардинал, викарий Рима
 Конти, Джованни (? — после 1196) — кардинал, епископ Палестрины
 Конти, Джованни (? — 1213) — кардинал-дьякон
  (1414—1493) — кардинал, архиепископ Концы